Шива-сутри (शिवसतराणि śivasūtrāṇi) або Махешвара-сутри (महशवर सतराणि) - чотирнадцять віршів, які організовують фонеми санскриту «Аштадхьяі» (Восьмикнижжя) Паніні. Традиційно називаються Акшарасамамная ("akṣarasamāmnāya") - «декламація фонем», але, зважаючи на те, що, згідно з легендою, вони були показані Паніні самим Шивою, за ними закріпилася назва Шива-сутр. Були складені Паніні як доповнення до тексту Восьмикнижжя.

Text

Див. також 
 Шива-сутри Васугупти

Тексти на санскриті
Шиваїзм